Il doppio femminile  del torneo di tennis Orange Prokom Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Nuria Llagostera Vives e Marta Marrero che hanno battuto in finale Klaudia Jans-Ignacik e Alicja Rosolska 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Iveta Benešová /  Ľubomíra Kurhajcová (semifinali)
 Olga Vymetálková /  Gabriela Navrátilová (quarti di finale)

 Tat'jana Puček /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)
 S Cohen-Aloro /  Silvija Talaja (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Orange Prokom Open 2004